Али-Баба:

 Али-Баба — персонаж арабского (иракского) фольклора, история о котором вошла в сборник «1001 ночь».
 Али-Баба — 39-километровый ударный кратер на поверхности луны Сатурна — Энцелада.

См. также 
 Али-Баба и сорок разбойников (значения)
 Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец B2B веб-портала Alibaba.com.
 Али-Баба, Василий Алибабаевич — персонаж советского фильма «Джентльмены удачи». 

Али-Баба